De Segunda Liga 2004–2005 was de 15de editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga de Honra 2004/2005. Het ging van start op 29 augustus 2004 en eindigde op 22 mei 2005. Gondomar en Desportivo Chaves ontsnapten aan degradatie, omdat FC Felgueiras om financiële redenen een divisie werd teruggezet, terwijl het als dertiende geëindigde FC Alverca besloot om te stoppen met professioneel voetbal.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2004/05

Portugal 2
2005